Соглашение по сохранению горилл и их ареала — это международный договор, обязывающий его участников к сохранению горилл на своей территории. Соглашение было заключено в октябре 2007 года
в рамках Конвенции по мигрирующим видам диких животных (CMS), также известной как «Боннская Конвенция». В Соглашении в данный момент участвуют 10 государств.

Соглашение вступило в силу 1 июня 2008 года.

Цель Соглашения 
Общая цель Соглашения — служить основой для сохранения горилл и их ареалов в государствах-участниках Соглашения и ещё не присоединившихся к нему странах. Согласно тексту Соглашения, государства-участники:
 согласовывают меры сохранения животных в сфере действия Соглашения
 обозначают границы ареала горилл и обеспечивают сохранение, защиту, поддержание и восстановление этих областей
 согласовывают меры для создания сети отвечающих требованиям ареалов
 координируют свою деятельность, направленную на борьбу с браконьерством, а также принятие конкретных мер по контролю за браконьерством, в особенности в трансграничных хабитатах.
(См. Статью III Соглашения)

Органы Соглашения

Совет Сторон 
Совет Сторон является высшим принимающим решения органом Соглашения и принимает Резолюции. У каждой страны есть один голос, не принимающие участие в Соглашении государства ареал имеют возможность принимать участие в качестве наблюдателей.

Первый Совет Сторон состоится в Риме, Италия, 29 ноября 2008 года.

Секретариат 
Секретариат является исполнительным органом Соглашения. Он координирует и организует деятельность Совета Сторон и предпринимает различные действия по имплементации поставленных соглашением целей, привлечению большего количества участников и обмену информацией.

По запросу Совета Сторон Государств Ареала Гориллы, прошедшего в Париже, Франция, в октябре 2007 года, Постоянный Комитет Конвенции по Мигрирующим Видам обязал Секретариат Конвенции действовать также в качестве Секретариата Соглашения по сохранению горилл и их ареалов.
Секретариат Конвенции тесно сотрудничает с Секретариатом  (Проект по Сохранению Человекообразных Обезьян) в этих целях.

Область действия Соглашения 
Географическая область действия Соглашения включает в себя все государства, на территории которых обитают различные виды и подвиды гориллы, а именно Ангола, Камерун, Центрально-Африканская Республика, Демократическая Республика Конго, Экваториальная Гвинея, Габон, Нигерия, Руанда и Уганда.

Участники Соглашения 
Следующие 5 государств подписали Соглашение в полном объёме:
  (26 октября 2007)
  (26 октября 2007)
  (5 марта 2008)
  (25 апреля 2008)
  (25 апреля 2008)

Примечания

См. также 
 Боннская Конвенция
 ЮНЕП

Ссылки 
 Гориллы и их ареалы (CMS)
 Официальный веб-сайт CMS
 Официальный веб-сайт GRASP
  Официальный веб-сайт UNEP

Экологическое право
Международные договоры
Природа Африки
Договоры по алфавиту